Ferslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ferslev (Frederikssund Kommune) – landsby i Ferslev Sogn (Frederikssund Kommune)
 Ferslev (Aalborg Kommune) – by i Ferslev Sogn (Aalborg Kommune)
 Ferslev Sogn (Frederikssund Kommune) – sogn i Frederikssund Kommune
 Ferslev Sogn (Aalborg Kommune) – sogn i Aalborg Kommune
Navn:
 Ellen Ferslev – skuespiller